nuclear magnetic resonance (NMR); zie kernspinresonantie
 NMR-spectroscopie (NMR), afkorting van de spectroscopie-analysemethode die kernspinresonantie gebruikt
 Nationale Militaire Raad - groep militairen die na de staatsgreep in Suriname van 25 februari 1980 de macht overnam
 Nilgiri Mountain Railway - spoorweg in het zuiden van India